Изора — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 (1374) Изора — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.